Николай Максимович Крюков (1925—1994) — советский пловец и ватерполист. Многократный чемпион и неоднократный рекордсмен СССР. Заслуженный мастер спорта СССР (1948).

Биография 
В 13-летнем возрасте успешно выступал в детско-юношеских соревнованиях по плаванию, представляя Минск. В дальнейшем выступал под флагом общества «Динамо» (Москва) (1943—1953).

Специализировался в плавании на спине и вольным стилем.

Чемпион СССР на дистанциях 100 м (1944—1947, 1949), 200 м (1946, 1947, 1949—1951) и 400 м на спине (1947—1951), в комбинированных эстафетах 3×100 м (1946, 1947, 1950) и 4× 100 м (1947, 1950). Был серебряным призёром на 400 и 1500 м вольным стилем (1946, 1947), 100 м (1943,1948—1950), 200 м (1943,1945,1948) и 400 м (1944—1945) на спине, в комбинированной эстафете 4×100 м (1948, 1949). Был также бронзовым призёром на дистанции 100 м на спине (1951).

В 1948—1950 был трижды рекордсменом СССР на дистанциях 100 и 200 м на спине.

Играл в водное поло нападающим в клубе «Динамо» (Москва) (1944—1949). Третий призёр чемпионата СССР (1945). Обладатель Кубка СССР 1949 года.

Удостоен звания заслуженного мастера спорта в 1948 году.

Окончил Государственного центрального ордена Ленина института физической культуры (ГЦОЛИФК). В 1954—1968 годах на тренерской и административной работе в сборной СССР. В 1961—1969 годах работал ответственным секретарём Федерации плавания СССР, в 1970—1988 годах — начальником отделов водных видов и спортивных игр Центрального Совета «Динамо». В 1962—1970 годах был членом технического комитета Европейской лиги плавания, в 1968—1972 годах — вице-президентом технического комитета Международной федерации плавания (ФИНА).

Жена — семикратная чемпионка СССР и заслуженный тренер РСФСР по плаванию Нина Крюкова.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Крюков Николай Максимович на сайте «Спортивная страна»

Пловцы СССР
Ватерполисты СССР
Спортсмены нескольких видов спорта
Чемпионы СССР по плаванию
Рекордсмены СССР по плаванию
Тренеры СССР по плаванию
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма